Henning Stensrud (ur. 20 sierpnia 1977 w Lørenskog) – norweski skoczek narciarski i trener, reprezentant Hurdal IL Trønderhopp.

Pierwszy skok oddał w 1984. Po raz pierwszy w Pucharze Świata pojawił się 1 grudnia 1996 Lillehammer i wówczas zdobył pierwsze w karierze punkty, zajmując 24. miejsce. 22 marca 1997 na Velikance w Planicy zajął siódme miejsce. 21 grudnia 1997 w Engelbergu zajął czwarte miejsce. Podobnie było 24 stycznia 1998 w Oberstdorfie. Dzięki temu sezon zakończył na 15. miejscu w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. W sezonie 1998/1999 plasował się w drugiej i trzeciej dziesiątce zawodów. Podobnie było w późniejszych sezonach. W sezonie 2005/2006 zajął ósme miejsce na zawodach w Sapporo i w efekcie zajął 33. miejsce w klasyfikacji końcowej Pucharu Świata. 20 kwietnia 2008 postanowił zakończyć karierę sportową.

20 marca 2005 w Planicy ustanowił swój rekord życiowy 226,5 m.

Od sezonu 2015/2016 trener kadry B mężczyzn reprezentacji Norwegii w skokach narciarskich.

Igrzyska olimpijskie 
 Indywidualnie
 1998  Nagano/Hakuba – 23. miejsce (K-90), 38. miejsce (K-120)
 Drużynowo
 1998  Nagano/Hakuba – 4. miejsce

Mistrzostwa świata 
 Indywidualnie
 2001  Lahti – 8. miejsce (K-116)
 Drużynowo
 2001  Lahti – 7. miejsce (K-116), 8. miejsce (K-90)

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich 
 Indywidualnie
 1998  Oberstdorf – 4. miejsce
 2000  Vikersund – 20. miejsce
 2006  Tauplitz – 17. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1996/1997: 56.
 sezon 1997/1998: 15.
 sezon 1998/1999: 33.
 sezon 1999/2000: 36.
 sezon 2000/2001: 31.
 sezon 2002/2003: 29.
 sezon 2003/2004: 33.
 sezon 2004/2005: 21.
 sezon 2005/2006: 33.
 sezon 2006/2007: 45.
 sezon 2007/2008: 47.

Miejsca w pierwszej dziesiątce konkursów PŚ 
  Planica – 22 marca 1997 (7. miejsce)
  Engelberg – 21 grudnia 1997 (4. miejsce)
  Oberstdorf – 24 stycznia 1998 (4. miejsce)
  Oberstdorf – 25 stycznia 1998 (5. miejsce)
  Planica – 21 marca 1998 (10. miejsce)
  Planica – 22 marca 1998 (5. miejsce)
  Trondheim – 9 marca 2001 (5. miejsce)
  Willingen – 9 lutego 2003 (10. miejsce)
  Sapporo – 24 stycznia 2004 (9. miejsce)
  Oslo/Holmenkollen – 14 marca 2004 (9. miejsce)
  Planica – 20 marca 2005 (10. miejsce)
  Sapporo – 21 stycznia 2006 (8. miejsce)
  Klingenthal – 7 lutego 2007 (10. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1997/1998: 16.
 1999/2000: 49.
 2000/2001: 38.
 2001/2002: 63.
 2002/2003: 32.
 2003/2004: 40.
 2004/2005: 15.
 2005/2006: 33.

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1998: 34.
 1999: 27.
 2000: 23.
 2001: 11.
 2003: 24.
 2004: 24.
 2005: 30.
 2006: 34.
 2007: 59.

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1997: 27.
 1998: 23.
 1999: 54.
 2000: 9.
 2001: 47.
 2002: 27.
 2003: 54.
 2005: 65.

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LGP chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2007 – 68.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1996/1997: 77.
 sezon 2000/2001: 170.
 sezon 2001/2002: 180.
 sezon 2005/2006: 16.
 sezon 2006/2007: 13.
 sezon 2007/2008: 20.

Miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego 
  Harrachov – 17 grudnia 2005 (3. miejsce)
  Engelberg – 27 grudnia 2005 (2. miejsce)
  Engelberg – 28 grudnia 2005 (2. miejsce)
  Rovaniemi – 14 grudnia 2006 (3. miejsce)
  Iron Mountain – 16 lutego 2008 (2. miejsce)
  Trondheim – 8 marca 2008 (2. miejsce)
  Trondheim – 9 marca 2008 (3. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2004: 73.

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 Osiągnięcia Henninga Stensruda na oficjalnej stronie FISu
 Informacje o Henningu Stensrudzie w serwisie skijumping.pl

Norwescy olimpijczycy (Nagano 1998)
Norwescy skoczkowie narciarscy
Norwescy trenerzy skoków narciarskich
Urodzeni w 1977
Ludzie urodzeni w Lørenskog